Carlo Rizzi – postać fikcyjna z powieści Maria Puzo
 Igino Rizzi – włoski skoczek narciarski
 Mario Rizzi – włoski duchowny katolicki